

Sigle 
 Dealer management system – software gestionale dedicato per concessionari d'auto
 Degenerazione maculare senile – patologia multifattoriale che colpisce la parte centrale della retina
 Document Management System – Sistema di gestione dei documenti
 Degree, Minute, Second – Sistema sessagesimale

Chimica 
 DMS – dimetil solfuro
 DMS – dimetilsolfato

Codici 
 dms – codice ISO 639-3 della lingua dampelas

Epigrammi 
 D M S – Dis Manibus Sacrum